O Fantom XR é a versão Módulo Rack da serie Fantom.

Modelos da mesma série
 Roland Fantom
 Fa
 G6
 G7
 G8
 S
 S88
 X6
 X8
 Xa

Concorrentes
 Triton Rack.

Ver também
 Korg Oasys.

Sintetizadores da Roland